Junewangia är ett släkte av svampar. Junewangia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Junewangia